Вайнитцен () — община () в Австрии, в федеральной земле Штирия. Входит в состав округа Грац-Умгебунг.  

.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Ханс Вернер Тюхлер (местный блок) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей общины () состоит из 15 мест.

 Партия Tüchler занимает 8 мест.
 АНП занимает 3 места.
 СДПА занимает 2 места.
 Партия WFW занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Штирии